Ingratitudine – sentimento umano
 Ingratitudine (Emma) – film del 1932 diretto da Clarence Brown 
 Ingratitudine (Der Herrscher) – film del 1937 diretto da Veit Harlan